Конгресс Конфедеративных Штатов Америки () — законодательная ветвь власти Конфедеративных Штатов Америки, существовавшая во время Гражданской войны в США 1861—1865 годах. Как и Конгресс Соединённых Штатов Америки, Конгресс Конфедерации состоял из двух палат: Сената Конфедеративных Штатов (или Конфедеративного Сената), в котором заседало по 2 сенатора от каждого штата, которые избирались законодательными собраниями штатов, входящих в Конфедерацию, и Палаты представителей Конфедерации (или Конфедеративной Палаты представителей), в которой заседали депутаты, избранные жителями штатов.

Общая информация 
Депутаты от первых семи южных штатов, вышедших из состава США, а именно — от Алабамы, Джорджии, Луизианы, Флориды, Южной Каролины и Техаса собрались впервые на Временный Конгресс Конфедерации в Монтгомери, штат Алабама, и заседали с февраля по май1861 года. Они разработали и утвердили Конституцию Конфедеративных Штатов, избрали Джефферсона Дэвиса президентом Конфедерации и утвердили флаг нового государства.

После сражения за форт Самтер 12-13 апреля 1861 года, другие южные штаты, вышедшие из состава США, послали своих депутатов в Конгресс Конфедерации, которые уже совместно с депутатами первых семи штатов Конфедерации заседали на трёх дополнительных сессиях, состоявшихся в промежутке между июлем 1861 и февралём 1862 года в столице Конфедерации городе Ричмонде, штат Виргиния, ратифицировав договоры с индейцами.

Выборы в первый конгресс Конфедерации были проведены 6 ноября 1861 года. В то время как выборы в США происходили обычно в чётные годы, выборы в Конгресс Конфедерации проводились в нечётные годы. Первый конгресс состоял из четырёх сессий.

Из-за поражения Конфедерации в войне с США в 1865 году выборы в Конгресс были проведены только два раза; второй Конгресс Конфедерации собрался в ноябре 1863 года, но работал только один год из своего двухгодичного срока полномочий. Заключительная сессия Конгресса Конфедерации была отложена на 18 марта 1865 года.

Первый Конгресс

Сессии 
 1-я сессия: 18 февраля — 21 апреля 1862
 2-я сессия: 18 августа — 13 октября 1862
 3-я сессия: 12 января — 1 мая 1863
 4-я сессия: 7 декабря 1863 — 17 февраля 1864

Сенат

Палата представителей

Второй Конгресс

Сессии 
 1-я сессия: 2 мая 1864 — 14 июня 1864
 2-я сессия: 7 ноября 1864 — 18 марта 1865

Сенат

Палата представителей

Капитолий Конгресса Конфедеративных Штатов Америки 
Конгресс Конфедерации впервые был созван в 1861 году в здании капитолия штата Виргиния в Ричмонде (где впоследствии будет находиться столица Конфедерации). Проект здания был разработан Томасом Джефферсоном и являл собой образец знаменитого Мезон Карре в Ниме, Франция. Строительство велось в 1785—1792 годах. Во время захвата Ричмонда войсками союза здание не пострадало.

3 апреля 1865 года лейтенант армии США Джонстон Пейстер вывесил на здании капитолия флаг США. После войны в здании заседал и в настоящее время продолжает работать парламент штата Виргиния.

Примечания 

Конфедеративные Штаты Америки